DWC est le code qui peut désigner :
 .

DWC est un sigle qui peut désigner : 
 Diocèse de Wheeling-Charleston, une église particulière catholique aux États-Unis ;
 Douglas World Cruiser, un hydravion à flotteurs américain ;
 Dubaï World Cup, une course hippique de galop à Dubaï. 
Code